Верх-Чумыш — название реки и населённых пунктов:

Россия 
 Верх-Чумыш — село в Киселёвском городском округе (до 2008 г. — в Прокопьевском районе) Кемеровской области.
 Верх-Чумыш